Ricochet ("rimbalzo" in lingua francese) può riferirsi a:
Particolari oscillazioni ritmiche del mantice della fisarmonica,per ottenere delle terzine

Fumetto 
 Ricochet – personaggio dell'Universo Marvel

Cinema 
 Verdetto finale (Ricochet) – film del 1991 diretto da Russell Mulcahy

Musica 
 Ricochet – gruppo musicale statunitense
 Ricochet – album dei Tangerine Dream del 1975
 Ricochet – album dei Bay City Rollers del 1981
 Ricochet – album dei Ricochet del 1996
 Ricochet – singolo di Ice-T del 1991
 Ricochet – singolo dei Faith No More del 1995
 Ricochet – singolo degli Starset del 2018
 Ricochet! – singolo degli Shiny Toy Guns

Televisione 
 Proposta di matrimonio (Ricochet) – episodio della ottava stagione di Beverly Hills 90210
 Rimbalzo (Ricochet) – episodio della seconda stagione di Thunderbirds
 Ricochet - La maschera della vendetta (Ricochet) – film TV del 2011 diretto da Nick Gomez

Altro 
 Ricochet – videogioco della Reflexive Entertainment
 Tir à ricochet – tiro a rimbalzo di un proiettile su una superficie, introdotto da Vauban nel XVII secolo
 Ricochet – wrestler statunitense